Míča je jméno českého hudebního rodu, jehož počátky sahají do 1. poloviny 17. století.

 Mikuláš Ondřej Míča (1659 – 1729) – varhaník a lidový hudebník
 František Antonín Míča (5. září 1694 – 15. února 1744) – český hudební skladatel a kapelník (uváděn dříve též jako František Václav Míča), syn Mikuláše Ondřeje
František Adam Míča (11. ledna 1746 – 19. března 1811) – císařský státní úředník a český hudební skladatel, synovec Františka Antonína

Český architekt a stavitel Josef Míča (? – 1907) do této hudební rodiny nepatří.